Седа:

 Седа — река в Латвии.
 Седа — город в Стренчском крае Латвии.
 Седа (Сяда) — город в Мажейкском районе Тельшяйского уезда Литвы.
 Седа — фрегезия (район) в муниципалитете Алтер-ду-Шан округа Порталегре в Португалии.
 Седа — село в Пермском крае России.
 Седа (имя) — армянское и турецкое имя.
 Седа, Джон (род. 1970) — американский актёр.

Седа ( звезда) имя - чеченское женское имя.